Los AT-PT (All Terrain Personal Transport) son los más pequeños de los andadores imperiales, un vehículo de apoyo ligero para un único piloto. En cualquier ejército del Imperio Galáctico, es fácil ver AT-PT apoyando a las tropas de stormtroopers.

El Transporte Personal Todo Terreno fue un andador unipersonal experimental diseñado durante la Antigua República. Estaba diseñado para convertir un solo soldado en una fuerza armada capaz de rivalizar con una escuadra de tropas. El proyecto fue cancelado, aunque los ingenieros imperiales utilizaron muchos de sus diseños como base para sus nuevos andadores. 

El AT-PT fue creado para ser un componente importante de las fuerzas terrestres de la Antigua República; aunque no podían alcanzar las altas velocidades de los repulsores, podían ser devastadores para las fuerzas terrestres convencionales. Los diseñadores desarrollaron el proyecto para que fuese operacional en terreno abierto, aguas profundas, jungla, terreno montañoso y áreas urbanas. Su mecanismo de suspensión independiente de las piernas le permite superar obstáculos y pendientes que bloquean a repulsores y reptadores. El impulsor es capaz de operar en pendientes de hasta 45º. 

Las piernas del Transporte Personal pueden extenderse para moverse a mayor velocidad o para una mejor posición de vigía. Normalmente están en reposo, con la cápsula-cabeza bajada respecto las uniones de las piernas, lo que le da un equilibrio superior a los AT-ST. 

La cápsula de mando está fuertemente blindada, dándole al conductor una protección excepcional. La cabina, a la que se accede por portillas laterales, está pensada para una persona, pero en una emergencia puede albergar un pasajero. Cuando se sella, la cabina es impenetrable para el fuego normal de la infantería. La cápsula tiene un primitivo sistema de sensores para la navegación. La cabina aloja también el impulsor y las armas. 

La Antigua República planeaba asignar estos andadores a los pelotones, dándoles así la potencia de fuego de casi una compañía de infantería: los pelotones de AT-PT son el equivalente de las unidades de infantería mecanizada ligera, pero a un precio considerablemente inferior. Además, la velocidad y alcance de comunicación de estos pelotones permite patrullar áreas mayores. 

Los AT-PT nunca tuvieron la oportunidad de demostrar su valía durante la Antigua República: la mayoría se encontraban a bordo de la Flota Katana cuando esta desapareció. Algunos de estos andadores personales fueron construidos y puestos al servicio del ejército imperial a modo de unidades muy efectivas contra la infantería enemiga. Es durante el Imperio Galáctico cuando demostraron su eficacia.

Vehículos de Star Wars
Vehículos del Imperio

en:Walker (Star Wars)#All Terrain Tactical Enforcer (AT-TE)
sv:Lista över farkoster i Star Wars#AT-PT